Actinokentia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Actinokentia ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Actinokentia